Ratoszyn
 Ratoszyn Pierwszy
 Ratoszyn Drugi
 Ratoszyn – dawna gromada
 Ratoszyn – dawna gmina wiejska istniejąca do 1870 roku w guberni lubelskiej